Dahlander ist der Familienname folgender Personen:

 Gustaf Robert Dahlander (1834–1903), schwedischer Ingenieur und Physiker
 Nils-Bertil Dahlander (1928–2011), schwedischer Jazzschlagzeuger
 Robert Dahlander (1870–1935), schwedischer Ingenieur

Siehe auch:

 Dahlandermotor, eine Drehstrom-Asynchronmaschine